Jiří Homola ist der Name folgender Personen:

* Jiří Homola (Fußballspieler, 1974), tschechischer Fußballspieler
 Jiří Homola (Fußballspieler, 1980), tschechischer Fußballspieler